Bhattarai ist ein nepalesischer Familienname folgender Personen:

 Baburam Bhattarai (* 1954), nepalesischer Politiker
 Krishna Prasad Bhattarai (1924–2011), nepalesischer Politiker
 Saraswati Bhattarai (* 1994), nepalesische Mittelstreckenläuferin